Als Bundesrichter werden in einigen föderal organisierten Staaten die Richter an den Gerichten in Trägerschaft des Gesamtstaates bezeichnet, in Unterscheidung zu den Richtern an Gerichten in Trägerschaft untergeordneter Gebietskörperschaften (Länder, Bundesstaaten, Kantone etc.).

Der Begriff Bundesrichter wird unter anderem hier verwendet:
 in Deutschland, siehe Bundesrichter (Deutschland)
 in den USA, siehe Bundesrichter (Vereinigte Staaten)
 in der Schweiz für die hauptamtlichen Richter am Schweizer Bundesgericht, jedoch nicht für die Richter am schweizerischen Bundesverwaltungsgericht oder Bundesstrafgericht